Als Jocs Olímpics d'Hivern de 2014 celebrats a la ciutat de Sotxi (Rússia) es disputà una prova de biatló en categoria individual masculina de 10 quilòmetres en format esprint que formà part del programa oficial dels Jocs.

La competició tingué lloc el dia 8 de febrer de 2014 a les instal·lacions esportives del Laura Biathlon & Ski Complex.

Calendari

Resum de medalles

Resultats

Referències

Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic

Esports als Jocs Olímpics d'hivern de 2014